Lliga britànica de bàsquet (del seu nom en anglès British Basketball League), màxima competició de basquetbol del Regne Unit
 Lliga alemanya de bàsquet (del seu nom en alemany Basketball Bundesliga), màxima competició de basquetbol d'Alemanya
 Lliga bàltica de bàsquet (del seu nom en anglès Baltic Basketball League), competició de basquetbol entre clubs dels estats bàltics
 Banc Brussel Lambert, banc de Bèlgica absorbit pel grup ING
 Gasoducte BBL (de l'acrònim en anglès Balgzand Bacton Line), gasoducte de gas natural entre els Països Baixos i el Regne Unit
 bbl també és el símbol del barril, unitat de mesura de volum